Sandwich, du vieil anglais Sondwic (« ville de marché sur le sable »), est originellement le nom d'une ville du Kent (Angleterre, Royaume-Uni). Devenu un titre de noblesse, le nom propre Sandwich s'est transformé en nom commun pour désigner une spécialité culinaire.

Sciences et techniques

Construction 
 Un panneau sandwich est un matériau de construction constitué d'une couche de matériau isolant intercalée entre deux plaques de matériau profilé.

Mathématiques 
 En analyse, le théorème du sandwich concerne la limite d'une fonction encadrée par deux autres fonctions ayant une limite commune.
 En théorie des graphes, le problème du sandwich de graphes consiste à trouver un graphe compris entre un certain sous-graphe et un certain supergraphe, et vérifiant une certaine propriété.
 En topologie algébrique, le théorème du sandwich au jambon concerne l'existence d'un plan coupant trois solides en parts égales, ou sa généralisation à plus de trois dimensions.

Culture et société 
 Un sandwich est un mets composé de différents ingrédients intercalés entre deux ou plusieurs tranches de pain. Il doit son nom à John Montagu, .

Patronyme 
  est un titre de noblesse porté depuis 1660 par la , et notamment par :
 Édouard Montagu (1625-1672),  comte de Sandwich, un amiral et homme politique britannique ;
 John Montagu (1718-1792),  comte de Sandwich, un amiral britannique, à l'origine de la spécialité alimentaire homonyme.

Toponyme

Canada 
 Sandwich, renommée Windsor, une ville du Québec ;
 la baie Sandwich, une baie du Labrador ;

États-Unis 
 Sandwich, une ville de l’Illinois ;
 Sandwich, une ville du Massachusetts ;
 Sandwich, une ville du New Hampshire ;
 les îles Sandwich, ancien nom de l'archipel d'Hawaï.

Royaume-Uni 
 Sandwich, une ville du Kent (Angleterre) ;
 les îles Sandwich du Sud, un archipel situé entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique (Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud) ;

Vanuatu 
 l'île Sandwich, nom donné par James Cook à l'île d'Éfaté.